Iragna (gemeente), een gemeente in het Zwitserse kanton Ticino
Iragna (natuursteen), een type gneis dat nabij die stad als natuursteen gewonnen wordt